14 Batalion Saperów (1939) – batalion saperów okresu kampanii wrześniowej
 14 Batalion Saperów (LWP) – batalion saperów ludowego Wojska Polskiego -  5 DP
 14 Batalion Saperów (LWP) – batalion saperów ludowego Wojska Polskiego  -  były 66 bsap 5 Saska DPanc